Faina bezeichnet:
 Faina (Goiás), eine Stadt in Brasilien
 Faina (Schiff), ein Frachtschiff
 (751) Faïna, einen Asteroiden
 Făina, eine Bahnstation der rumänischen Wassertalbahn